Concorde (ERP), een Deens ERP-pakket
Concorde (fiets), een fietsenmerk van het Nederlandse Intersens
Concorde (vliegtuig), een supersonisch passagiersvliegtuig
Concorde (metrostation), een metrostation in Parijs
Concorde (peer), een perenras
Place de la Concorde, een plein in Parijs

Zie ook
La Concorde, het nationaal volkslied van Gabon